Apache může být:
software
 Apache HTTP Server – nejrozšířenější webový server
 Apache Tomcat – aplikační server
 Apache Wicket – framework pro vývoj webových aplikací
ostatní
 Hughes AH-64 Apache – americký bojový vrtulník
 Apache Rocks the Bottom – singl skupiny Scooter
 Apache (album) – album Linka Wraye
 Apache (značka kol) - česká značka jízdních kol vyráběných firmou BP Lumen
 
možná hledáte
 Apačové

Externí odkazy